Dobloug peut designer:

Personnes 
 Birger Dobloug (1881-1944), hommes d’affaires et philanthrope norvégien, éponyme d'un prix littéraire sacandfinave ;
 Mikkel Dobloug (1944- ), coureur norvégien du combiné nordique.

Autres usages 
 Prix Dobloug